Иван Маркович Пилипенко (15 августа 1912 — 2 октября 1942) — лётчик-ас, командир эскадрильи 40-го истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, капитан.

Биография 
Родился 15 августа 1912 года в селе Щербиновка, ныне , Донецкой области. Работал на шахте, а затем — на заводе имени Фрунзе в городе Константиновка.

В Красной Армии с 1933 года. В 1937 году окончил Борисоглебскую школу пилотов. Служил на Дальнем Востоке. На фронтах Великой Отечественной войны с 10 августа 1941 года.

2 октября 1942 года группа советских истребителей, возглавляемая капитаном Иваном Пилипенко, вылетела на прикрытие 22 истребителей-бомбардировщиков И-153, которые должны были нанести штурмовой удар по крупному вражескому аэродрому у станицы Солдатской Прохладненского района Кабардино-Балкарской АССР. Прилетела группа «мессершмиттов», вызванная с соседнего аэродрома. При выходе из пикирования капитан Иван Пилипенко в тактически невыгодных условиях вынужден был принять воздушный бой. Машину Пилипенко подожгли. Продолжая вести бой, он сошёлся в лобовой атаке с немецким лётчиком. От удара оба истребителя взорвались в воздухе.

К моменту гибели совершил 520 боевых вылетов, провёл 83 воздушных боя, уничтожил 10 вражеских самолётов лично и 13 в групповых схватках, ещё несколько машин уничтожил на земле при штурмовках. Все победы были одержаны им на истребителе И-16.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующего и рядового состава Красной Армии» от 13 декабря 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза.

Память 
 Именем Пилипенко названы улицы в станице Солдатская и посёлке Щербиновка.
 Навечно зачислен в списки 712-го гвардейского Черновицкого ордена Кутузова III степени истребительного авиационного полка. С его имени начиналась вечерняя поверка, а его портрет висел в казарме 1-й авиаэскадрильи.

Примечания

Литература 
 Герои битвы за Кавказ. Цхинвали, 1975.
 
 Голубев Г. Г. В паре с сотым. Изд. 2-е, доп. : Воениздат, 1978.
 Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислены навечно. Кн. 2. : Политиздат, 1990.

Ссылки 

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кабардино-Балкарии